Ivković ist der Familienname folgender Personen:

 Dragutin Ivković (1907–1951), jugoslawischer Radrennfahrer 
 Dušan Ivković (1943–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Basketballspieler und -trainer
 Milutin Ivković (1906–1943), jugoslawischer Fußballspieler
 Tomislav Ivković (* 1960), jugoslawischer Fußballspieler